Toys steht für:
 The Toys, Mädchengesangsgruppe der 1960er-Jahre
 Toys – Tödliches Spielzeug, US-amerikanischer Kriminalfilm aus dem Jahr 1991
 Toys (Film), Spielfilm mit Robin Williams aus dem Jahr 1992

Toys ist der Künstlername von:
 Elsa for Toys (* 1968: Elsa Wormeck), deutsche Designerin und Clubkünstlerin

Siehe auch:
 Toy